Hysteriaceae är en familj av svampar. Hysteriaceae ingår i ordningen Hysteriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hysteriaceae